Волчихинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Волчихинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Волчиха.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 10538 человек, в том числе 4861 мужчина и 5677 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 10926 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 село Волчиха,
 посёлок Плодосовхоз,
 посёлок Правда.

На территории современного Волчихинского сельсовета находились упразднённые посёлки Бразилия, Калиновка.

Примечания 

Муниципальные образования Волчихинского района
Сельские поселения Алтайского края